Pardus může být:

 Pardus (operační systém) – linuxový operační systém
 Panthera pardus – levhart skvrnitý, kočkovitá šelma
 staročesky výprask, jako trest nebo z důvodu zapamatování nějaké události, nejčastěji prováděný rákoskou

geografické názvy
 Pardus (Hostýnské vrchy) – vrch v Hostýnských vrších asi 2 kilometry jihovýchodně od Rusavy
 Pardus (Pensylvánie) – město v Pensylvánii v USA

příjmení osob
 Pardus (probošt), probošt Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi 1282
 Erik Pardus – český herec
 Jan Pardus z Horky a Vratkova – český husitský hejtman

Reference